

Населені пункти та їхні частини

 Ґруєць-Великий — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґруєць-Великий — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Ґруєць-Великий — лісова осада в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґруєць-Великий — лісова осада в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки